Хановер има више значења:
 Хановер
 Округ Хановер (Вирџинија)
 Хановер (Њу Хемпшир)
 Хановер (Вирџинија)
 Хановер (Висконсин)
 Хановер (Нови Мексико)
 Хановер (Илиноис)
 Хановер (Индијана)
 Хановер (Канзас)
 Хановер (Минесота)
 Хановер (Мичиген)
 Хановер (Охајо)
 Хановер (Пенсилванија)